Минор:
 Минор — один из двух ладов тонального мышления в музыке.
 Минор ― определитель в линейной алгебре.
 Минор — мечеть в Ташкенте.
 Минор — аквариумная рыбка семейства Харациновые (Characidae).
 Минор — станция Ташкентского метрополитена.

См. также 
 Минорат
 Миноретти
 Минори
 Минорное трезвучие
 Минорский
 Чор-Минор